Lessonia bupleurifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Paul Benjamin Delessert. Lessonia bupleurifolia ingår i släktet Lessonia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bupleurifolia